Виктор Егоров:
 Егоров, Виктор Владимирович (1966) — советский боксёр.
 
 Егоров, Виктор Михайлович — генерал-лейтенант